Centre-Sud, région du Burkina Faso
 Centre-Sud, quartier de Montréal, Canada

Voir aussi
 Centre Sud, l’organisation intergouvernementale (OIG) de pays en développement les aide à défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale.